Park Maksimir, park-šuma u Zagrebu
 Maksimir, zagrebačka gradska četvrt
 Stadion Maksimir, Dinamov stadion
 NK Maksimir Zagreb, nogometni klub
 Maksimir (trgovački centar), trgovački centar u Voronježu, Rusija